

События 
 Папа Юлий II создаёт «Священную лигу», направленную против Франции.
 Признание Максимилианом и «Швабским союзом» независимости Швейцарии.
 Начало народного восстания в Малой Азии под предводительством Шахкулу Текели (под шиитскими лозунгами). Шахкулу провозгласил себя «спасителем». Победы повстанцев в районах Сиваса и Кайсери над султанскими войсками.
 Казахский султан Касым становится казахским ханом. Вёл борьбу с Шейбанидами за Ташкент и утвердил свою власть над территориями Южного Казахстана.
 Июль — взятие Малакки португальцами под командованием Афонсу д’Албукерки и присоединение её к Португальской империи.
 Весна — К восстанию в столичном округе Китая присоединился представитель шэньши Чжао Суй. Повстанцы проникли в провинции Хэнань, Шаньдун и Шаньси.
 Начало крестьянского восстания в Цзянси.
 1511—1524 — Губернатор Кубы Диего Веласкес де Куэльяр. Предпринял ряд завоевательных экспедиций на Юкатан, во Флориду и в Мексику.

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1511 году
 Амманати, Бартоломео — один из самых плодовитых флорентийских скульпторов и архитекторов эпохи маньеризма. Муж поэтессы Лауры Баттиферри.
 Джорджо Вазари — итальянский живописец, архитектор и писатель. Автор знаменитых «Жизнеописаний», основоположник современного искусствознания.
 Доротея Саксен-Лауэнбургская — супруга короля Дании и Норвегии Кристиана III.
 Медичи, Ипполито — единственный и внебрачный сын герцога Немурского Джулиано Медичи, внук Лоренцо Великолепного.
 Сервет, Мигель — испанский мыслитель, теолог-антитринитарий, естествоиспытатель и врач.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1511 году
 2 апреля — Бернард VII Воинственный, монарх немецкого княжества Липпе-Детмольд, самый долго правящий монарх из тех у кого точно известны годы жизни и правления.
 Асикага Ёсидзуми — 11-й сёгун сёгуната Асикага в Японии, правивший в период Муромати.
 Коммин, Филипп де — французский дипломат и историк, советник королей Людовика XI и Карла VIII. Считается одним из родоначальников современной историографии, автор первых мемуаров на французском языке в современном понимании этого слова.
 Тинкторис, Иоанн — франко-фламандский теоретик музыки и композитор.

См. также